2 miejscowości w Polsce:
 Wrześnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek
 Wrześnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

2 cieki w Polsce:
 Wrześnica (rzeka) – rzeka w Wielkopolsce
 Wrześnica (potok) – potok w Górach Izerskich na Śląsku